São Nicolau (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 São Nicolau (Kaapverdië), eiland van Kaapverdië
 São Nicolau (Lisboa), plaats in gemeente Lissabon
 São Nicolau (Marco de Canaveses), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Marco de Canaveses
 São Nicolau (Mesão Frio), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Mesão Frio
 São Nicolau (Porto), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Porto
 São Nicolau (Santarém), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Santarém